Giuseppe Pecci ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Pecci (Kardinal, 1776) (1776–1855), italienischer Kardinal
 Giuseppe Pecci (Kardinal, 1807) (1807–1890), italienischer Kardinal